(1736-1811), pionnier britannique de l'école du dimanche, éditeur de journaux et philanthrope.
 Robert Raikes l'Ancien (1690-1757), père du précédent imprimeur et éditeur de journaux.
 Robert Raikes (1765-1837), banquier britannique.
 Robert Raikes (1683-1753), membre du Parlement de Grande-Bretagne.